Пем Шрайвер була чотириразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Клаудія Коде-Кільш з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Пем Шрайвер (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (переможниця)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Лариса Савченко (3-тє коло)
 n/a
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Лейла Месхі (2-ге коло)
  Іноуе Ецуко (2-ге коло)
  Еллі Гакамі (1-ше коло)
  Ізабель Демонжо (1-ше коло)
  Джиджі Фернандес (1-ше коло)
  Розалін Феербенк (3-тє коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Пем Шрайвер
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Лорі Макніл
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Зіна Гаррісон
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4={{nowrap| Клаудія Коде-Кільш}}
| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=6'''
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Пем Шрайвер
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Dow Classic Draws
 ITF tournament page 
 ITF singles results page 

1988
Тур WTA 1988